Клуж-Напокский троллейбус — троллейбусная сеть румынского города Клуж-Напока. Напряжение в контактной сети постоянное, 750 вольт.

Первое предложение о создании троллейбусной системы в Клуж-Напоке датируется 1936 годом. Первая линия протяжённостью 5,6 километра, по которой курсировали 6 вагонов марки «Шкода», открыта 7 ноября 1959 года (ныне это маршрут № 4). В 1960 году запущена вторая линия (сейчас маршрут № 1) протяженностью 7 км; троллейбусов стало уже 20. К 1967 году активно развивающаяся сеть достигла 36 километров, по дорогам Клуж-Напоки курсировали 90 троллейбусов «Шкода» и .

В середине 1980-х годов в связи с нехваткой нефтепродуктов троллейбус Клуж-Напоки пережил новый период активного развития, открылось второе троллейбусное депо в районе Георгиени. После 1989 года часть маршрутов была закрыта, тем не менее троллейбусная сеть остаётся второй по величине в Румынии.

В 2019 году в троллейбусное депо поступило 50 новых сочленённых 18-метровых троллейбусов Solaris Trollino 18.

Маршруты 
 1 Str.Bucium — P-ta 1 Mai
 2 Str.Izlazului — P-ta Garii
 3 Str.Unirii — P-ta Garii
 4 Str.Aurel Vlaicu — P-ta Garii
 5 Aeroport — P-ta Garii
 6 Str.Bucium — Str Aurel Vlaicu
 7 Str.Aurel Vlaicu — Str.Izlazului
 10 B-dul Muncii — Str.Unirii
 14 Str.Bucium — B-dul Muncii
 23 B-dul Muncii — P-ta M. Viteazul
 25 Str.Bucium — Str.Unirii

Подвижной состав 
В Клуж-Напоке курсируют: Астра/Ирисбус Агора, Астра/Ирисбус Чителис, Ивеко Астра Таун 118 и Соларис Троллино. В прошлом использовались ДАК 117Е, ДАК 212Е, ДАК 217Е, Рокар 312Е, Рокар Де Симон 412Е, Роман 112Е, ТВ 2Е, ТВ 20Е.

См. также 
 Клуж-Напокский трамвай

Примечания

Литература 
 A. Günther, S. Tarkhov, C. Blank (2004). Straßenbahnatlas Rumänien 2004. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Blickpunkt Straßenbahn e.V. p. 52-53. ISBN 3-926524-23-5.

Клуж-Напока
Транспорт в Румынии